Кевин Асано (; ) — американский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионатов страны, бронзовый призёр Панамериканского чемпионата, серебряный призёр Панамериканских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

В первой схватке Олимпиады (1/16 финала) Асано победил представителя Чехословакии . В следующей схватке им был повержен  из Гонконга, а в четвертьфинале — спортсмен из Тайваня . В полуфинале мнением судей Асано была присуждена победа над японцем Синдзи Хосокава. В финале он встретился с представителем Южной Кореи , которому судьи и отдали предпочтение.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты США
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Хосе